Avstrija se že od leta 1957 redno pojavlja na Pesmi Evrovizije, vendar običajno brez večjih uspehov. Sicer ima Avstrija tudi dve evrovizijski zmagi:
 leta 1966 je zmagal avstrijski predstavnik Udo Jürgens
 leta 2014 je zmagal umetnik z imenom Conchita Wurst. 
Doslej je Avstrija sicer že kar sedemkrat zasedla zadnje mesto (1957, 1961, 1962, 1979, 1984, 1988 in 1991).

Odsotnost na izboru 
Avstrija od leta 1957 do leta 2007 osemkrat ni nastopila na Pesmi Evrovizije:

 1969: Avstrija je bojkotirala izbor zaradi španskega diktatorja Franca, saj je tistega leta evrovizijski festival potekal v Madridu.
 1970: Zaradi nezadovoljstva z okoliščinami in načinom točkovanja iz predhodnega leta se skupaj s Finsko, Norveško, Portugalsko in Švedsko protestno ni udeležila izbora.
 1973: Razlog ni znan.
 1974: Razlog ni znan.
 1975: Razlog ni znan.
 1998: Zaradi slabe uvrstitve na izborih iz preteklih petih let je za eno leto izpadla iz tekmovanja.
 2001: Zaradi enakega pravila kot leta 1998 (slaba uvrstitev v letih 1999 in 2001).
 2006: Razlog so bile slabe uvrstitve iz prejšnjih let in nestrinjanje s smernicami na izborih, kjer postaja glasbena kakovost vse manj pomembna.
 2008: Nestrinjanje s pravili.

Nacionalna televizija ORF se je odločila, da tudi leta 2009 ne bo poslala svojega predstavnika, bo pa predvajala finalno prireditev.

Avstrijski predstavniki

Viri 

Avstrijska glasba
Države udeleženke Pesmi Evrovizije